Magon je priimek več oseb:
 Erman Jakovlevič Magon, sovjetski general
 Ricardo Flores Magón, mehiški anarhist
 Enrique Flores Magón, mehiški politik
 Jesús Flores Magón, mehiški politik